Beahm ist der Familienname folgender Personen: 
 George Beahm, US-amerikanischer Sachbuchautor
 Jan Paul Beahm (1958–1980), US-amerikanischer Punkrockmusiker, besser bekannt als Darby Crash